Садовська-Барілотті Марія Карпівна (квітень 1855 — 27 березня 1891) — українська співачка і драматична акторка.
 Садовська Галина Дмитрівна ( 3 березня 1948) — українська журналістка, публіцист, літераторка.
 Садовська Мар'яна ( 23 квітня 1972) — українська співачка, акторка, композитор, аранжувальник, музичний драматург, викладачка.
 Садовська Стефанія (7.6.1888—20.1.1968) — українська літераторка, краєзнавець, педагог.
 Садовська-Тимківська Тетяна Федорівна (30.12.1888 (11.1.1889) — 28.03.1991) — українська театральна акторка.

Див. також 
 Садовський